Der ŽNK Dinamo-Maksimir ist ein kroatischer Frauenfußballverein aus Zagreb.

Geschichte 
Die Frauenfußballabteilung gehört zu den erfolgreichsten ihres Landes. Sie wurde dreimal jugoslawischer Meister und viermal jugoslawischer Pokalsieger. Sie gewann 1992 die erste Auflage der kroatischen höchsten Liga nach Abspaltung Kroatiens von Jugoslawien. In der Folgezeit musste sie ihre Vormachtstellung an den ŽNK Osijek abgeben.

Erfolge 
 Meister Jugoslawien: 1980/81, 1981/82, 1990/91
 Pokalsieger Jugoslawien: 1980, 1982, 1987, 1990
 Meister Kroatien: 1992, 2003/04, 2004/05, 2005/06
 Pokalsieger Kroatien: 1992, 1993, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06

UEFA Women’s Cup

Weblinks 
 
 

Zagreb, Znk Dinamo Maksimir
Zagreb, Znk Dinamo Maksimir
Sportverein (Zagreb)